Юлия Лаффранк () — эстонский юрист, учёный, судья Верховного суда Эстонии.

Юлия Лаффранк является автором учебников и статей на темы Европейского союза, прав человека и конституционного права, одним из авторов поправок к Конституции Эстонии и комментариев к Конституции Эстонии.

Замужем за Родольфом Лаффранком, имеет трех сыновей.

Образование 
 1981—1992 — таллинская 
 1990—1991 — 
 1992—1997 — Тартуский университет, факультет права
 1994—1995 — Гамбургский университет, факультет права
 1997—1998 — Университет Мюнстера, факультет права, степень магистра права
 2000—2003 — Тартуский университет, факультет права, доктор права

Карьера 
 1996—2004 — работа в Министерстве юстиции Эстонии
 2004—2010 — судья Государственного суда Эстонии
 2006 год — специальный судья Европейского суда по правам человека
 2006—2008 — экстраординарный профессор европейского права в Университете Тарту
 2008 − 2010 — президент Консультативного совета европейских судей
 2010 − 2012 — президент Международной федерации европейского права
 2010—2016 — член международного арбитражного суда
 2011—2015 — профессор права в Университете Тарту
 2011—2020 — судья Европейского суда по правам человека
 2019 год — кандидат на пост Европейского Омбудсмена (проиграла выборы )
 с 2004 года — член правления 
 с 2004 года — президент Эстонской ассоциации европейского права
 с 2018 года — член научного комитета 
 с 2020 года — судья Государственного суда Эстонии

Признание 
 2003 — шевалье ордена «За заслуги» (Франция)
 2005 — Орден Белой звезды (четвёртый класс) — за участие в организации вступления Эстонии в ЕС
 2009 — награда  (как президент Консультативного совета европейских судей)
 2016 — титул «Наставник года» (Государственный суд Эстонии) — за обучение судей по вопросам практики ЕСПЧ

Отдельные издания и публикации

Примечания

Ссылки 

Судьи Эстонии
Судьи Европейского суда по правам человека
Выпускники Вестфальского университета имени Вильгельма
Выпускники Гамбургского университета
Юристы Эстонии
Доктора права